Quissac (Gard)
Quissac (Lot)

Desambiguações de topônimos